Haruun Kal es un planeta ficticio en el universo de la Guerra de las Galaxias.
Es el único planeta del sistema Al’Har del Borde Exterior. El planeta está cubierto de peligrosas y frondosas junglas habitadas por los perros gigantes akk. Los nativos humanos deben vivir en las partes más altas porque las nubes bajan hasta el nivel del suelo y son tóxicas, además se mezclan con el aire contaminado de numerosos volcanes. Los humanos korunnai (gentilicio del planeta) eran descendientes de una nave Jedi estrellada, por eso todos tenían potencial en la Fuerza. Mace Windu es el más conocido. La conexión les permitió crear un lazo de la Fuerza con los akk.

Los korunnai establecieron un gobierno tribal, y comenzó un odio general por los extranjeros (balawi). La Confederación de Sistemas se estableció en el planeta y en las Guerras Clon, unos veintiún años antes de la muerte de Obi-Wan Kenobi, armaron a los balawi para conquistar el planeta derrotando a los korunnai. Mace Windu mandó a la Maestra Billaba a investigar a su planeta natal y ella no volvió. El general Windu viajó al mundo para descubrir que las enfermedades y la guerra del planeta hacían que un Jedi no pudiese seguir su código ético. A Billaba le pasó y entrenaba en la Fuerza a los korunnai. Windu utilizó la fuerza clon para conquistar el planeta y volver con la ahora discípula oscura Billaba a Coruscant.

Enlaces externos 
 Página del planeta Haruun Kal en la base de datos oficial (en inglés).

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (H–J)#Haruun Kal
fr:Liste des planètes de Star Wars#H